Psetta är ett släkte av fiskar som beskrevs av Swainson, 1839. Psetta ingår i familjen varfiskar.

Släktet innehåller bara arten Psetta maxima.

Källor

Externa länkar 

Varfiskar
Psetta